Literaturcafé ist die Bezeichnung

 des Literaturcafé (Sankt Petersburg), ein Café in Sankt Petersburg
 das Literaturcafé Fakir Baykurt, eine deutsch-türkische Literaturwerkstatt
 das Literatur-Café, eine Website mit literarischen Texten